

Cinema 
 The Double – cortometraggio del 1910
 The Double – film del 2005 direttod da Rani Demuth
 The Double – film del 2011 diretto da Michael Brandt
 Il sosia - The Double (The Double) – film del 2013 diretto da Richard Ayoade

Letteratura 
Una o due? (The Double) – romanzo di Edgar Wallace del 1928

Musica 
Double  – gruppo musicale svizzero
 Double  – album di Roch Voisine del 1990
 Double  – singolo di BoA del 2003

Sport 
Double (baseball): battuta valida da due basi.
Double (calcio): vittoria di due competizioni ufficiali da parte di una squadra nell'arco di una singola stagione sportiva.

Informatica 
 In alcuni linguaggi di programmazione (C, C++, Java, ecc), double è l'identificatore del tipo di dati Numero in virgola mobile a doppia precisione.
Il termine doppia precisione si riferisce al numero di cifre significative utilizzate per la loro rappresentazione (esempio 7:2, verrà fornito il risultato 3,5).

Pagine correlate 
 Doubles